Peter Joseph Babando, dit Pete Babando, né le  à Braeburn, dans l'État de la Pennsylvanie aux États-Unis, et mort le  à Timmins dans la province de l'Ontario, au Canada, est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Babando meurt le  à l'âge de 94 ans

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1945-1946 || Olympics de Boston || EHL ||32 ||25 ||10 ||35 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1946-1947 || Bears de Hershey || LAH ||51 ||19 ||26 ||45 ||81 ||11 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|1947-1948 || Bruins de Boston || LNH ||60 ||23 ||11 ||34 ||52 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|1948-1949 || Bruins de Boston || LNH ||58 ||19 ||14 ||33 ||34 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|1949-1950 || Red Wings de Détroit || LNH ||56 ||6 ||6 ||12 ||25 ||8 ||2 ||2 ||4 ||2
|-
|1950-1951 || Blackhawks de Chicago || LNH ||70 ||18 ||19 ||37 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1951-1952 || Blackhawks de Chicago || LNH ||49 ||11 ||14 ||25 ||29 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1952-1953 || Blackhawks de Chicago || LNH ||28 ||5 ||4 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1952-1953 || Rangers de New York || LNH ||30 ||4 ||5 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Bisons de Buffalo || LAH ||63 ||21 ||43 ||64 ||46 ||3 ||2 ||0 ||2 ||2
|-
|1954-1955 || Bisons de Buffalo || LAH ||59 ||20 ||30 ||50 ||61 ||10 ||5 ||6 ||11 ||6
|-
|1955-1956 || Bisons de Buffalo || LAH ||59 ||26 ||19 ||45 ||65 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
|1956-1957 || Bisons de Buffalo || LAH ||33 ||7 ||6 ||16 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1957-1958 || Trappers de North Bay || OHASr ||16 ||9 ||8 ||17 ||44 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Dunlops de Whitby || OHASr ||0 ||22 ||27 ||49 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1960-1961 || Comets de Clinton || EHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1961-1962 || Comets de Clinton || EHL ||67 ||43 ||68 ||111 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1962-1963 || Comets de Clinton || EHL ||68 ||55 ||83 ||138 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1963-1964 || Comets de Clinton || EHL ||68 ||26 ||65 ||91 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Comets de Clinton || EHL ||61 ||37 ||65 ||102 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Comets de Clinton || EHL ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Comets de Clinton || EHL ||71 ||39 ||49 ||88 ||101 ||- ||- ||- ||- ||-

|351 ||86 ||73 ||159 ||194 ||17 ||3 ||3 ||6 ||6

Notes et références 

Naissance en mai 1925
Naissance dans le comté de Westmoreland (Pennsylvanie)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bisons de Buffalo
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Décès à 94 ans
Décès à Timmins
Décès en février 2020